Charles F. Stevens – neuroscienziato statunitense
Charles A. Stevens – politico statunitense
Charles Stevens (1893-1964) – attore statunitense
Charles Stevens – lottatore statunitense
Charles Edward Stevens – scienziato statunitense
Chuck Stevens – giocatore di baseball statunitense